Mistrzostwa Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn w ramach Mistrzostw Afryki w Kolarstwie Szosowym 2021, rozegrana 3 marca 2021 na liczącej 42 kilometry trasie wokół Kairu.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

Zawody kolarskie
Sport w Kairze
2021 w kolarstwie
2021 w Egipcie